RSA – asymetryczny algorytm kryptograficzny (z kluczem publicznym), zaprojektowany w 1977 przez Rona Rivesta, Adi Szamira oraz Leonarda Adlemana
 Ruch Społeczeństwa Alternatywnego – polska organizacja anarchistyczna, która powstała w Gdańsku na początku lat osiemdziesiątych XX wieku
 Royal Society of Arts – interdyscyplinarna organizacja brytyjska z siedzibą w Londynie, założona w 1754 roku
 RSA (ang. Royal and Sun Alliance) – brytyjska grupa ubezpieczeniowa